Hotel Savoy – a Londra 
Hotel Savoy – a Firenze
Hotel Savoy – romanzo di Jospeh Roth